Redonda — ilha de Antígua e Barbuda
 Ilha Redonda (Granada) — ilha de Granada, nas ilhas Granadinas
 Ilha Redonda (Maurícia)
 Ilha Redonda (Kerguelen) — ilha nas ilhas Kerguelen
 Ilha Redonda (Rio de Janeiro) — ilha na baía de Guanabara
 Ilha Redonda (Santa Catarina) — estância balneária

Redonda